El término Los cuatro jinetes del Apocalipsis puede referirse:

a los Jinetes del Apocalipsis, un pasaje del libro del Apocalipsis;
a Los cuatro jinetes del Apocalipsis, un grabado del pintor alemán Alberto Durero;
a Los cuatro jinetes del Apocalipsis, una obra del pintor alemán Peter von Cornelius;
a Los cuatro jinetes del Apocalipsis, una novela del español Vicente Blasco Ibáñez;
 a Los cuatro jinetes del Apocalipsis, la versión cinematográfica de 1921, protagonizada por Rudolph Valentino;
 a Los cuatro jinetes del Apocalipsis, la versión cinematográfica de 1962, protagonizada por Glenn Ford.